Гума може да се отнася за:

Материал 
 Гума – мек еластичен материал, съдържащ каучук (естествен/синтетичен)

Продукт 
 Гума – каучукова обвивка на колелото на превозно средство, предназначено за движение извън релсов път, например:
 Автомобилна гума
 Мотоциклетна гума
 Вътрешна гума – кух еластичен обръч от каучук, предназначен за задържане на въздушното налягане в гумата
 Канцеларска гума – малко парче каучук за триене на следи, оставени от молив или мастило

Вижте също 
Хранителни добавки в групата сгъстители, стабилизатори, емулгатори:
 E410 – Гума локуст бийн, гума от семената на рожков
 Е412 – Гума гуар
 E414 – Гума арабика, акациева гума
 E415 – Гума ксантан
 E416 – Гума карая
 E417 – Гума тара
 E418 – Гума джелан
 E419 – Гума гати